Мирабилит — посёлок в Кулундинском районе Алтайского края. Административный центр Мирабилитского сельсовета.

История 
Основан в начале 1960-х годов.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кулундинского района